AACTA Awards 2015 (gennaio)
 AACTA Awards 2015 (dicembre)